Jairo Pereira Reis (nacido el 5 de marzo de 1991) es un futbolista brasileño que se desempeña como delantero.

Trayectoria

Clubes

Referencias 

Futbolistas de Brasil
Futbolistas del Clube Atlético Metropolitano
Futbolistas del Grêmio Esportivo Juventus
Futbolistas del Tochigi Soccer Club